Fef bezeichnet:

 einen Ort in Westpapua, Indonesien, siehe Fef (Tambrauw)

FEF steht für:
 Federación Ecuatoguineana de Fútbol, der Aufsichtsrat des Fußballs in Äquatorialguinea
 Federación Ecuatoriana de Fútbol, ein Fußballverband in Ecuador
 frontal eye fields, ein abgegrenzter Bereich der Großhirnrinde
 flexibler Elastomer-Schaum (Flexible Elastomeric Foam), ein Dämmstoff

FEF